34-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 4 — 5 февраля 1933 года в Выборге (Финляндия, ныне Россия). Чемпионат проводился на льду бухты Салакка-Лахти на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 12 конькобежцев из 3 стран. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Ивар Баллангруд, призёрами — Биргер Васениус (Финляндия) и Калле Паананен (Финляндия).

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт на дистанции
 DQ =дисквалифицирован

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Чемпионаты Европы в 1933 году
Спорт в Финляндии в 1933 году
Февраль 1933 года
Чемпионаты Европы в Финляндии
Спортивные соревнования в Выборге
Чемпионаты Европы в России
1930-е годы в Ленинградской области